Mrzli Vrh je krajevno ime več naselij:

 Mrzli Vrh, Idrija
 Mrzli Vrh, Žiri

Hribi 
 Mrzli vrh, hrib na Tolminskem (1359 mnm)
 Mrzli vrh, Matajur (1358 mnm)
 Mrzli vrh nad Žirmi

 Glej tudi: Mrzlica (1122 mnm)

Naselja v Sloveniji